Османско царство